Саутки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Саутки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Саутки — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Саутки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.